Варан:

 Вараны () — род ящериц из одноимённого семейства.
 Вараны  — семейство ящериц из инфраотряда Platynota.
 Варан — роман в стиле фэнтези украинских писателей Марины и Сергея Дяченко.
 Варан — японский фантастический фильм Иносиры Хонда из цикла фильмов о гигантских монстров студии Toho.

Персоналии 
 Варан — западноримский политик и полководец.
 Варан, Рафаэль (род. 1993) — французский футболист, чемпион мира (2018).

См. также 
 Варана — село в Болгарии.
 Да Варано (итал. Da Varano) — известный с XIII века старинный итальянский род.